GFI Russia (ранее известная как MiST Land South) — российская компания, разработчик компьютерных игр, основанная в 1996 году в Зеленограде.

История 
Первой игрой студии стала стратегическая игра История войн: Наполеон (2000), высоко оценённая российскими критиками и игроками. За ней последовала тактическая ролевая игра Код доступа: РАЙ (2002) и её сюжетный приквел Власть закона (2004).

В 2003 году компания была приобретена Game Factory Interactive. В 2006 году компания была реорганизована и переименована в GFI Russia. Основными проектами студии в это время стали игры из серии Jagged Alliance: Jagged Alliance 3D и Jagged Alliance 3, однако из-за разрыва отношений между издателем GFI и правообладателем Strategy First их разработка была остановлена. Наработки по Jagged Alliance: 3D были использованы в следующей игре студии — ДЖАЗ: Работа по найму.

В мае 2008 года материнская компания GFI и издатель Руссобит-М объединились в холдинг «Бествей» (Bestway group). Официально как компания GFI Russia перестала выпускать игры собственной разработки.

Игры

MiST Land South 
 История войн: Наполеон (2000)
 Код доступа: РАЙ (2002)
 Власть закона (2004)
 Альфа: Антитеррор (2005)
 Альфа: Антитеррор. Мужская работа (2005)

GFI Russia 
 Jagged Alliance 3D (отменена)
 Gluc'Oza: Action! (2007)
 ДЖАЗ: Работа по найму (2007)
 4th Batalion (отменена)
 Warfare (2008)

Примечания

Ссылки 

Производители компьютерных игр России